

Fumetti 
 Alix – serie di fumetti

Geografia 
 Alix – villaggio dell'Alberta, Canada
 Alix – comune del Rodano, Francia

Musica 
 Alix – gruppo musicale italiano

Persone 
 Pierre-Michel Alix (1762-1807) – incisore francese